Bagor (Midden-Java)
 Bagor (onderdistrict)
 Bagor (Rajasthan)